Взрыватель:
 Взрыватель — устройство, предназначенное для подрыва разрывного заряда боевого припаса.
 «Взрыватель» — советский тральщик Т-405, героически сражавшийся во время Великой Отечественной войны, и увековеченный на «Мемориале героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.».
 «Взрыватель» — французский боевик 1984 года, режиссёр Ламберто Бава.
 «Взрыватель» — боевик 1998 года с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли.